Avenches (district), een voormalig district van het Zwitserse kanton Vaud
Avenches (gemeente), de hoofdplaats van dit district